Robert Morris kan syfta:
 Robert Morris (författare) (1703–1754) – en av de mest inflytelserika engelska sjuttonhundratalsskribenterna inom arkitektur
 Robert Morris (politiker) (1734–1806) – en engelsk-amerikansk politiker och handelsman
 Robert Morris (konstnär) (1931–2018) – en amerikansk skulptör och skribent, särskilt inriktad på minimalism
 Robert Morris (krypterare) (1932-2011)
 Robert J. Morris (1914–1996)
 Robert P. Morris (1853–1924)
 Robert T. Morris (född 1965) – den första hackaren med en internetmask